Ко́йновская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Койновская волость (Мезенский уезд) — в составе Архангелогородской губернии
 Койновская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии (в 1918—1921 гг. — в составе Ново-Николаевского уезда Томской губернии, в 1921—1922 гг. — в составе Ново-Николаевского уезда Новониколаевской губернии)